Sells ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Sells (* 1946), US-amerikanischer Baseballspieler
 Sam R. Sells (1871–1935), US-amerikanischer Politiker
 Tommy Lynn Sells (1964–2014), US-amerikanischer Serienmörder

Sells ist der Name eines Ortes:

 Sells (Arizona), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Sels
 Sex sells